Роџер Федерер је по пети пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 6-2, 7-5, 6-2.

Носиоци 

  Рафаел Надал (полуфиналиста)
  Роџер Федерер (победник)
  Новак Ђоковић (полуфиналиста)
  Давид Ферер (треће коло)
  Николај Давиденко (четврто коло)
  Енди Мари (финалиста)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Енди Родик (четвртфиналиста)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Станислас Вавринка (четврто коло)
  Фернандо Гонзалез (четврто коло)
  Ришар Гаске (прво коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Иво Карловић (треће коло)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфиналиста)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Никола Кифер (прво коло)
  Михаил Јужни (повукао се због болести)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Игор Андрејев (четврто коло)
  Пол-Анри Матје (друго коло)
  Филип Колшрајбер (друго коло)
  Дмитриј Турсунов (треће коло)
  Фелисијано Лопез (прво коло)
  Радек Штјепанек (треће коло)
  Хуан Монако (прво коло)
  Марин Чилић (треће коло)
  Андреас Сепи (треће коло)
  Гаел Монфис ''(четврто коло)

Жреб

Финала 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=четвртфинале
| RD2=полуфинале
| RD3=финале
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Рафаел Надал
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Марди Фиш
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4=2
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=17
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=6<sup>2
| RD1-score3-2=6<sup>1
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=5
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Енди Мари
| RD1-score4-1=7<sup>7
| RD1-score4-2=7<sup>7
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=7
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Енди Родик
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=6<sup>5
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Новак Ђоковић
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=3
| RD1-score6-4=7<sup>7
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=Q
| RD1-team7= Жил Милер
| RD1-score7-1=6<sup>5
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6<sup>5
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Роџер Федерер
| RD1-score8-1=7<sup>7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=7<sup>7
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Рафаел Надал
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=6<sup>5
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=4
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Енди Мари
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=7<sup>7
| RD2-score2-3=4
| RD2-score2-4=6
| RD2-score2-5=
| RD2-seed3=3
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3=5
| RD2-score3-4=2
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4={{nowrap| Роџер Федерер}}
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=
| RD3-seed1=6
| RD3-team1= Енди Мари
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=2
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Горња половина

Група 1 

| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Т. Белучи
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=5
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Х. Акасусо
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= Ж. Симон
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Д. Ферер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=5
| RD3-seed02=
| RD3-team02= К. Нишикори
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5=7
| RD3-seed03=17
| RD3-team03={{nowrap| Х. М. дел Потро}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6<sup>4
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Ж. Симон
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=1
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5=3
| RD4-seed01=
| RD4-team01= К. Нишикори
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=17
| RD4-team02=

Група 4

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Е. Родик
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ф. Санторо
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е. Гулбис
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Т. Јохансон
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=6<sup>3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2008.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно